Zawady (powiat Gołdapski), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Gołdapski
 Zawady (powiat Nidzicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Nidzicki
 Zawady (powiat Olsztyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Zawady (powiat Piski), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Piski
 Zawady (powiat Kaliski), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Zawady (powiat Obornicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Obornicki
 Zawady (powiat Ostrzeszowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrzeszowski
 Zawady (powiat Pleszewski), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski
 Zawady (powiat Rawicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Rawicki
 Zawady (powiat Bełchatowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Bełchatowski
 Zawady (powiat Brzeziński), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Brzeziński
 Zawady (powiat Kutnowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Zawady (powiat Łaski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łaski
 Zawady (powiat Łowicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łowicki
 Zawady (powiat Poddębicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Poddębicki
 Zawady (powiat Rawski), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Rawski
 Zawady (powiat Sieradzki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Zawady (powiat Skierniewicki), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki
 Zawady (gemeente Rzeczyca), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Tomaszowski, in de gemeente Rzeczyca
 Zawady (Lublin), een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Tomaszowski
 Zawady (powiat Grójecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Zawady (gemeente Dzierzgowo), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Mławski, in de gemeente Dzierzgowo
 Zawady (gemeente Lipowiec Kościelny), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Mławski, in de gemeente Lipowiec Kościelny
 Zawady (gemeente Baranowo), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki, in de gemeente Baranowo
 Zawady (gemeente Troszyn), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki, in de gemeente Troszyn
 Zawady (powiat Płoński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płoński
 Zawady (powiat Przysuski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przysuski
 Zawady (gemeente Przesmyki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki, in de gemeente Przesmyki
 Zawady (gemeente Zbuczyn), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki, in de gemeente Zbuczyn
 Zawady (powiat Sierpecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sierpecki
 Zawady (gemeente Ceranów), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sokołowski, in de gemeente Ceranów
 Zawady (gemeente Repki), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sokołowski, in de gemeente Repki
 Zawady (powiat Warszawski Zachodni), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Warszawski Zachodni
 Zawady (powiat Węgrowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Węgrowski
 Zawady (powiat Wołomiński), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Wołomiński
 Zawady (gemeente Turośń Kościelna), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki, in de gemeente Turośń Kościelna
 Zawady (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki
 Zawady (gemeente Zawady), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Białostocki, in de gemeente Zawady
 Zawady (powiat Bielski), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Bielski
 Zawady (powiat Łomżyński), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Łomżyński
 Zawady (Silezië), een plaats in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki

 Zawady (Białystok), een stadsdeel van de Poolse stad Białystok
 Zawady (Poznań), een stadsdeel van de Poolse stad Poznań
 Zawady (Warschau), een stadsdeel van de Poolse stad Warschau